Yeates ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Yeates (* 1951), US-amerikanischer Footballspieler
 Jesse Johnson Yeates (1829–1892), US-amerikanischer Politiker
 John Stuart Yeates (1900–1986), neuseeländischer Botaniker
 Mark Yeates (* 1985), irischer Fußballspieler
 Robert Yeates, Erfinder des Dosenöffners
 Victoria Yeates (* 1983), britische Schauspielerin

Sonstiges:
 Yeates Bluff, Kliff an der Shackleton-Küste, Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:

 Yates
 Yeats